Spul (Hilvarenbeek) ook Speuld, een buurtschap in Hilvarenbeek
 Spuhl (ook spul), een oude teleenheid die gebruikt werd in de Pruisische stad Koningsbergen
 Spul (Canvas), Belgische vierdelige serie over doping uit 2015

Zie ook 
 Rockploech Spul, de eerste Friestalige rockband
 Troep